«Иллю́зия» — второй студийный альбом российской группы «Братья Грим», выпущенный 6 июня 2006 года. Альбом записывался в 2005–2006 годы в городах Москва, Киев, Хельсинки и Окленд с именитым саунд-продюсером из Англии Фил Виналлом, известный своими работами с группами Placebo, A-Ha, Radiohead.

Создание альбома 
Премьера альбома состоялась по традиции создателей группы Бориса Бурдаева и Константина Бурдаева. На территории Украины альбом издавался на лейбле Moon Records также в тираже альбома было изменено название под стилизацию на украинском языке «iлюзія». Песня «Доддури» записывалась и программировалась Виталием Телезиным в его киевской студии «211» с 7 по 9 июля 2005 года. Инженерами записи стали Олег Яшник и Игорь Пригоровский. Композиция «Лолита» записывалась в «Тон студии», Мосфильма с 22 по 24 июля 2005 года. Звукорежиссировали песню Сергей Товстолужский и Владимир Овчинников. Наибольшая часть композиций («Орбита», «Дыхание», «Амстердам», «Пчела», «Перепелица», «Молчат микрофоны», «Барбикены») альбома записывалось под руководством английского саунд-продюсера Фила Виналла в студии York Street Studio в Новой Зеландии городе Окленде в период с 31 января по 12 февраля 2006 года. В роли помощника звукорежиссёра стал Джастин Модсли работавший с материалом в студии Seawolf Studio в Финляндии в городе Хельсинки с 26 февраля по 1 марта 2006 года. Звукорежиссированием песен «Кеды», «Разгулялось лето» и «Ветер-зной» занимался Игорь Клименков при участии помощника Шигики. В записи композиции «Ветер-зной» принял участие Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Видеоклип на песню «Пчела» снял режиссёр Пете Риске. Дизайном и форомлением альбома занималась Марина Князева.

Критика 

Быть проще - не значит казаться глупее. Отсутствие какой-то элементарной человеческой теплоты и натурализма в творчестве Братьев Гримм, несмотря на сочащийся изо всех щелей плюшевый позитив, позволяют усомниться в том, что музыканты сами понимают то, о чем поют и хотя бы изредка наведываются в построенный ими же микромир. Но, если исключить из рассмотрения рок-позиционирование коллектива, и свести братские интеллектуальные напевы к банальной попсе, то все быстро встает на свои места. Мы ведь тоже не Станиславские, чтобы кому-то верить или не верить. При таком подходе лучше просто тупо получать удовольствие от забавных интонаций и не задумываться о содержании песен вообще.

Список композиций

Участники записи 

Братья Грим
 Борис «Грим» Бурдаев – вокал, гитара.
 Константин «Грим» Бурдаев – бас-гитара, бэк-вокал.
 Максим Малицкий – гитара.
 Андрей Тимонин – клавиши.
 Денис Попов – барабаны.

Приглашённые музыканты
 Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением С. И. Скрипки (песня №12).

Технический персонал
 Марина Князева – дизайн.
 Вадим Гортинский – фотограф.

Видеоклипы 
 Пчела (2006)
 Дыхание (2006)
 Амстердам (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 Альбом «Иллюзия» официальный сайт
  // издание на компакт-диске
  // компакт-диск
  // компакт-диск
  // кассетное издание
 «Иллюзия» на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы группы «Братья Грим»
Альбомы лейбла «Мегалайнер Рекордз»
Поп-рок-альбомы
Альбомы софт-рока
Поп-рок-альбомы России
Альбомы на русском языке
Альбомы Moon Records